Termín Altaria má nasledovní významy:

Altaria – pokémon, postavička z japonských videoher, anime seriálu, sběratelské karetní hry a z komiksu (Manga)
Altaria (vlaky), komerční skupina vlaků v Španělsku
Altaria (skupina), finská hudební skupina